Il doppio del torneo di tennis ATP Firenze 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Francisco González e Víctor Pecci che hanno battuto in finale Dominique Bedel e Bernard Fritz 4-6, 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Francisco González /  Víctor Pecci (campioni)
 Givaldo Barbosa /  Ney Keller (semifinali)

 Gianni Marchetti /  Enzo Vattuone (quarti di finale)
 John Alexander /  Pat Cash (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Firenze 1983